Mats Pettersson kan syfta på:
 Mats Pettersson (kickboxare)
 Mats Pettersson (journalist)

Se även 
 Mats Petersson